Fábián Ferenc se poate referi la unul din următorii:

 Ferenc Fábián (1917–?), fotbalist maghiar din Transilvania care a jucat în echipa națională de fotbal a României
 Ferenc Fábián (1933–1979), actor maghiar din România
 Ferenc Fábián (1941–2009), biochimist, conferențiar universitar maghiar
 Ferenc Fábián (1949), avocat și profesor universitar maghiar